Miejscowości w USA
 Brookdale – jednostka osadnicza w stanie Karolina Południowa, w hrabstwie Orangeburg
 Brookdale – jednostka osadnicza w stanie Kalifornia, w hrabstwie Santa Cruz
 Brookdale – jednostka osadnicza w stanie New Jersey, w hrabstwie Essex